dart – gra
 Dart – język programowania
 Dart – rzeka w Anglii, w hrabstwie Devon
 Pesa Dart – pojazd szynowy produkowany w zakładach Pesa Bydgoszcz
 DART – Dublin Area Rapid Transit, środek transportu w aglomeracji Dublina w Irlandii
 DART – Demonstration for Autonomous Rendezvous Technology, misja sondy NASA z zakresu rozwoju nawigacji kosmicznej
 DART – Double Asteroid Redirection Test, sonda NASA testująca efekty kolizji sondy z planetoidą